«Советская Украина» — журнал Президиума Верховного совета УССР.

Основан в 1921 году в Харькове как «Бюллетень Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета и Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов».

В 1924 году украинизирован и превращён в «Бюллетень Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Советов» (еженедельник), с 1925-под названием «Советская Украина» (двухнедельник), с 1926 месячник, с 1936 выходил в Киеве. С 1938 года имел подзаголовок: Журнал Президиума Верховного Совета УССР. Ликвидирован в 1939 году. С тех пор УССР не имела журнала, посвященного труду правительственных учреждений и на её территории распространяется всесоюзный журнал «Советы депутатов трудящихся», тираж более 700 000 (на 1972 год).

Примечания

Литература 
 Энциклопедия украиноведения : Словарная часть : [в 11 т.] / Научное общество имени Шевченко ; гол. ред. проф., д-р Владимир Кубийович. — Париж ; Нью-Йорк : Молодая жизнь ; Львов ; Киев : Глобус, 1955 — 2003.

Журналы СССР по алфавиту
Журналы Украинской ССР